Антиф () Персонаж древнегреческой мифологии. Сын Фессала, внук Геракла, упоминается у Гомера. С Коса. Привел под Трою с Нисира 20 кораблей. Сражался под Троей. При возвращении из-под Трои попал в бурю у горы Каферея, доплыл до Миманта. Прибыл к пеласгам и, овладев страной, назвал её Фессалией по имени отца. По версии неясного происхождения, убит Сарпедоном на войне.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Участники Троянской войны
Мифы островов Эгейского моря
Мифы Фессалии